Каллистра́т — александрийский грамматик II века до н. э..

Из школы Аристофана Византийского, подготовил комментарии к Гомеру, Пиндару, Аристофану, Еврипиду и Ксатину и сборник «Συμμικτά», предполагаемый источник лексикографов Гарпократиона, Гесихия и Фотия.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Культура Египта эпохи Птолемеев
Грамматики Древней Греции